Уолд — фамилия. 

Известные носители:
 Уолд, Джордж (1906—1997) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1967 году.
 Уолд, Лиллиан (1867—1940) — американская медсестра.
 Уолд, Роберт (род. 1947) — американский физик.
 Уолд, Стивен Гин (более известен как Seasick Steve; род. 1941) — американский блюзмен.

См. также 
 Вальд